Capelli – parte del corpo umano

Persone 
 Adelmo Capelli (1937-1999) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Alfredo Capelli (1855-1910) – matematico e accademico italiano
 Angelo Felice Capelli (1681-1749) – matematico e astronomo italiano
 Antonietta Capelli o Cappelli (1896-1974) – psichiatra e mistica italiana
 Ather Capelli (1902-1944) – giornalista italiano
 Carlo Capelli (1892-1957) – calciatore italiano
 Daniele Capelli (1986) – calciatore italiano
 Ermanno Capelli (1985) – ciclista su strada italiano
 Ermanno Capelli – paroliere e scrittore italiano
 Francesco Capelli– pittore italiano del XVI secolo
 Gaudenzio Capelli (1929) – giornalista e fumettista italiano
 Gianni Capelli (1920-2015) – architetto e storico dell'arte italiano
 Giovanna Capelli (1945) – politica italiana
 Giovanni Maria Capelli (1648-1726) – compositore italiano
 Ivan Capelli (1963) – ex pilota automobilistico italiano
 Jesse Capelli (1979) – attrice pornografica canadese
 Mario Capelli (1921-1944) – partigiano italiano.
 Mario Capelli (1929) – ex calciatore italiano
 Martina Capelli (1992) – calciatrice italiana
 Luciano Capelli (1947) – vescovo cattolico e missionario italiano
 Luisa Capelli (1961) – editrice italiana
 Pasquino Capelli o de' Cappelli (1340 circa-1398) – politico e umanista italiano
 Roberto Capelli (1957) – politico italiano
 Vincenzo Capelli (1916-2001) – soldato e grande invalido cieco di guerra italiano
 Vincenzo Capelli (1988) – canottiere italiano

Altro 
 Capelli – singolo di Niccolò Fabi

Pagine correlate 
 Capello (disambigua)